|-
| 207201 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207202 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207203 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207204 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207205 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207206 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207207 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207208 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207209 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207210 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207211 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207212 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207213 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207214 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207215 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207216 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207217 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207218 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207219 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207220 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207221 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207222 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207223 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207224 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207225 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207226 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207227 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207228 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207229 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207230 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207231 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207232 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207233 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207234 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207235 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207236 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207237 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207238 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207239 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207240 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207241 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207242 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207243 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207244 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207245 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207246 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207247 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207248 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207249 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207250 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207251 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207252 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207253 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207254 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207255 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207256 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207257 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207258 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207259 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207260 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207261 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207262 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207263 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207264 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207265 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207266 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207267 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207268 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207269 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207270 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207271 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207272 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207273 - || || 8 de març de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 207274 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207275 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207276 - || || 1 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207277 - || || 31 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207278 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207279 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207280 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207281 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207282 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207283 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207284 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207285 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207286 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207287 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207288 - || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207289 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 207290 - || || 2 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207291 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207292 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207293 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207294 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207295 - || || 2 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207296 - || || 3 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 207297 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207298 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207299 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207300 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
|}

7